Que steht für:
 Que (China), Wachttürme in altchinesischen Palästen
 Que (Kleinasien), ein antikes Königreich in Kleinasien
 Que Publishing, Imprint von Pearson Education

McQue ist der Familienname folgender Personen:
 Joe McQue (1873–1914), schottischer Fußballspieler

que steht für:
 Quechua (ISO-639-2/3-Code), Gruppe eng miteinander verwandter indigener Sprachvarietäten im Andenraum Südamerikas

Siehe auch:
 iQue
 Que Sera, Sera
 Cue

Abkürzung